Bryostroma — рід грибів порядку Dothideales із нез'ясованим до кінця систематичним положенням. Назва вперше опублікована 1978 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 17.10.2019 налічує 8 видів роду Bryostroma:

У 2020 році описано 9-ий вид Bryostroma popei (Greiff & P.F.Cannon.).

Примітки

Джерела 
 Döbbeler, P. 1978. Moosbewohnende Ascomyceten I. Die pyrenocarpen, den Gametophyten besiedelnden Arten. Mitteilungen aus der Botanischen Staatssammlung München. 14:1-360 - P.170

Роди грибів
Dothideales